Termenul „Ulex” se poate referi la:

Gen de plante din familia Fabaceae
Nume de persoane
Georg Ludwig Ulex (1811−1883), chimist german
Wilhelm Ulex (1880 - 1959), general de artilerie german

Vezi și
Ulexit, mineral rar din grupa boraților